JMS steht für:

 Jakarta Messaging (früher Java Message Service; JMS API), eine Programmierschnittstelle für die asynchrone Nachrichtenverarbeitung
 Johannes Mario Simmel, einen österreichischen Schriftsteller und Drehbuchautor
 Joseph Michael Straczynski, einen US-amerikanischen zeitgenössischen Autor und Filmproduzent
 Jugend Medien Schutz-Report, Fachzeitschrift für Jugendmedienschutz des Nomos Verlags 
 Junge Medien Schweiz, eine Organisation, die als Schweizer Jugendmedienverband die Interessen junger Medienmacher(innen) in der Schweiz vertritt
 Staatliche Jugendmusikschule Hamburg

JMS